Escharina är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Milne-Edwards 1836. Enligt Catalogue of Life ingår Escharina i familjen Escharinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Schizoporellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Escharina